Лиха́я — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в микрорайоне Лиховском города Каменска-Шахтинского Ростовской области. До 1987 года станция относилась к Юго-Восточной железной дороге и являлась центром Лиховского отделения. С 1987 по 1996 годы Лиховское отделение входило в структуру Северо-Кавказской железной дороги.

Расположена на двухпутной магистрали Миллерово — Ростов-Главный, электрифицированной переменным током. От станции отходит неэлектрифицированная двухпутная линия на Морозовскую и далее на Волгоград. Расстояние от Москвы (Казанский вокзал) 1061 км.

Происхождение названия 
Согласно одной из местных легенд, станцию нарекли Лихой со слов Императрицы Екатерины II. Она в 1787 году, возвращаясь из полугодового Таврического путешествия, целью которого был осмотр присоединённых к России южных земель, остановилась переночевать на безлюдном почтовом тракте вблизи нынешнего расположения станции. Наутро была обнаружена пропажа нескольких вещей, принадлежащих, как царице, так и её окружению. В сердцах Екатерина II бросила фразу: «Лихое здесь место». По другой версии, станция и бывшее одноимённое поселение названы так в честь атамана местных разбойников по фамилии Лихачёв.

История 
Станция начала действовать в 1871 году с пуском в строй Воронежско-Ростовской железной дороги, строительство которой началось в 1869 году.

В начале XX века станция Лихая, с проведением железной дороги «Лихая—Царицын», становится узловой. Узел подвергался большим разрушениям в период гражданской и Великой Отечественной войн. Нынешнее здание вокзала построено в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Уроженец станции — генерал-майор авиации, ветеран трёх войн Василий Петрович Котров.

В 1962—1972 годах начальником Лиховского отделения ЮВЖД был Иван Семенков — почётный железнодорожник, чьим именем назван переулок в посёлке Лиховской.

В конце 1990-х годов был разобран участок Лихая — Изварино.

В 2008 году в связи с увеличением транспортного потока на перегоне Лихая — Замчалово открылся третий путь.

Описание 
Все платформы на станции — островные. Всего на ней 3 платформы. Непосредственно к железнодорожному вокзалу примыкает десять путей. Все электрифицированы переменным током 25 кВ. На станции производится проверка исправности подвижного состава у некоторых поездов. Средняя стоянка поездов — 18 минут. Также здесь проводится смена локомотивной тяги с электрической на тепловозную у поездов, следующих в сторону Волгограда.

Значимость железнодорожной станции Лихая определяется её характеристиками: в технологический узел станции входят 30 станций, объединённых по территориальному принципу, связанных единой технологией поездной и маневровой работы, которые выполняют операции по приёму, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов, посадке и высадке пассажиров. На Лиховском узле 119 подъездных путей.

Здание вокзала 
Вокзал станции Лихая принадлежит к типу продольных островных. Для безопасного доступа на пассажирские платформы по обе стороны от вокзала к западу от него возведён пассажирский путепровод. Объемно-пространственная композиция здания построена с симметричной трёхчастной разбивкой объёмов и выделением центра. Однако архитектурное исполнение нетривиально. За основную линию фасада вопреки классицистической традиции выступает не центральная и боковая части, а секции между ними, выполненные в виде протяжённых ризалитов. Главный вход в вокзал расположен в одноэтажной центральной части, увенчанной небольшим треугольным фронтоном. Внутри находятся зал ожидания и кассовый зал. Окна имеют полуциркульное завершение, монотонный фасад разнообразит их разделение пилястрами. По всему периметру проходит карниз с прямоугольными ордерными сухариками (дентикулами). Здание вокзала покрывают вальмовые (четырёхскатные) и двухскатные кровли с невысоким уклоном.

Сообщение по станции

Пригородное сообщение 
По графику 2023 года на станции останавливаются следующие электропоезда:

Дальнее следование 
По графику 2021 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Награды и достижения 
 В декабре 2006 года за победу в соревновании, проводимом в рамках ОАО «РЖД» по итогам 2006 года памятным знаком, коллектив локомотивного Депо Лихая был награждён почётным дипломом и денежной премией. Награждение производил вице-президент ОАО «РЖД» Владимир Воробьёв.
 По итогам 2009 года решением правления ОАО «РЖД» вокзал «Лихая» был признан одним из лучших и отмечен наряду с Белорусским вокзалом Москвы и вокзалом станций Тамбов. Всего победителями соревнования были признаны 173 коллектива железных дорог, филиалов и структурных подразделений.
 27 июля 2011 года в локомотивном депо станции Лихая электровозу ЭП1М № 678 присвоено имя Андрея Лесникова, почётного железнодорожника.

Фотогалерея

Схемы

Примечания

Ссылки 
 

Сортировочные станции
Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Транспорт Каменска-Шахтинского